Hautamäki est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1930), administrateur finlandais
 (né en 1982), coureur motocycliste finlandais
Jussi Hautamäki (né en 1979), sauteur à ski finlandais
Matti Hautamäki (né en 1981), sauteur à ski finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois